Сафронов, Леонид Александрович (отец Леонид)  (род. 1955) — русский православный поэт.
 Сафронов, Леонид Иванович (1904—1964) — советский партийный деятель, учёный.